

Localidades

Cobden (Illinois)
Cobden (Minnesota)

Desambiguações de topônimos